Суперсила () — термин, которым обозначают сверхъестественные или паранормальные способности вымышленных героев комиксов, научной фантастики, телевизионных шоу и фильмов.
 Сверхъестественное — мировоззренческая категория, которая определяет то, что находится над физическим миром измерений и действует вне влияния законов природы, выпадает из цепи причинных связей и зависимостей, нечто первичное по отношению к реальности и воздействующее на неё, что не может быть проявлено в материальном мире.